— 14-й император Японии, правивший с 11 февраля 192 по 8 марта 200 года. Личное имя — Тараси-накацухико.

Ряд учёных полагает, что в действительности его царствование приходилось на 343—346 годы (исправленная хронология). Он был убит в год Корейского похода государыни Окинага-тараси-химэ в Силла, который в «Самгук саги» датируется 346 годом.

Родословная

Примечания

Литература 
 
 Воробьев М. В. Япония в III—VII веках. — : Наука, 1980. — 344 с.
 Суровень Д. А. Корейский поход Окинага-тараси-химэ (правительницы Дзингу) // Проблемы истории, филологии, культуры. — —Магнитогорск: Ин-т археологии РАН — МГПИ, 1998. — Вып. 5. — С. 160—167.
 Суровень Д. А. О времени начала использования письменности при дворе государства Ямато // Актуальные вопросы востоковедения: проблемы и перспективы. Материалы заочной научно-практической конференции / Отв. ред. Н. В. Гурьян, О. А. Трофименко. — Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2010. — С. 120—125.

О реформе летосчисления в середине IV века
 Суровень Д. А. Экспансия государства Ямато в Южной Японии в конце 30-х годов IV века н. э. в правление Ōтараси-хйко (государя Кэйко) // Проблемы отечественной и зарубежной истории, теории и методики обучения истории. — Екатеринбург: УрГПУ, 2002. — С. 180—196.

Источники 
 Кодзики: Записи о деяниях древности. — : Шар, 1994. — Т. 2.
 Нихон сёки: Анналы Японии. — : Гиперион, 1997. — Т. 1.

 14